Eberle je priimek več znanih oseb:

 Edward Walter Eberle (1864—1929), ameriški admiral
 Gertrude Emilia Eberle (*1964), romunska telovadka
 Jordan Eberle (*1990), kanadski hokejist 
 Markus Eberle (*1969), nemški alpski smučar
 Ray Eberle (1919—1979), ameriški jazz glasbenik 
 Wolrad Eberle (1908—1949), nemški atlet